En el lenguaje corriente y dentro de la teoría de la decisión, una alternativa es una de al menos dos cosas (objetos abstractos o reales) o acciones que pueden ser elegidas o tomadas en alguna circunstancia.

Ciencia 
En lógica matemática, una alternativa es el elemento de una disyunción lógica

Cultura 
Alternativa de proyecto
Electrónica alternativa
Energía alternativa
Historia alternativa
Manga alternativo
Medicina alternativa
Música alternativa
Rock alternativo
Metal alternativo
Propulsión alternativa
Alternativa, revista colombiana.
La alternativa, película española de 1963.
Hay alternativas, libro de 2011 sobre la crisis económica en España y sus posibles soluciones.
Alternativa (tauromaquia)

Organizaciones 
Alternativa Democrática (Colombia)
Alternativa Europea
Alternativa Española
Alternativa Izquierda
Alternativa para Alemania
Alternativa Sindical de Trabajadores
Esquerra Unida i Alternativa
Espacio Alternativo
Alternativa Socialdemócrata y Campesina
Polo Democrático Alternativo
Trabajo y Justicia Social-La Alternativa Electoral
Alternativa Foralista
Alternativa Bolivariana para las Américas
Alternativa Estel
Alternativa Racional a las Pseudociencias
Alternatiba

Además 
Alternativa Democrática
Alternativa KAS
Fundación Alternativas
Alternatiba, pueblo de las alternativas
Opción financiera